

Obiekty geograficzne 

 Bukama - miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Bukama - terytorium w Demokratycznej Republice Konga
 Bukama - rzeka w Demokratycznej Republice Konga

Inne 

 Bukama - afrykańskie nazwisko